La Liga Leumit 1984-1985 è stata la 31ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
1984-1985